The Inner Light steht für:

 The Inner Light (Lied), Lied von den Beatles (1968)
 The Inner Light, Originaltitel von Das zweite Leben (Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert), Folge der Fernsehserie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert (1992)